Андреас Кнебель — німецький легкоатлет
 Кнебель Йосип Миколайович (1854—1926) — російський книговидавець
 Кнебель Марія Йосипівна (1898—1985) — українська акторка

німецькі прізвища